Dumbo může být:
 Dumbo (film, 1941) – americký animovaný film z roku 1941
 Dumbo (film, 2019) – americký film z roku 2019
 Dumbo (Brooklyn) – čtvrť v Brooklynu v New Yorku
 SS Dumbo – nákladní loď z roku 1944